Ahorn může být:

 Ahorn (Bádensko-Württembersko) – obec v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 Ahorn (Bavorsko) – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Ahorn (Horní Rakousy) – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy